Bielsk Podlaski (district), district in Polen
 Bielsk Podlaski (gemeente), gemeente in dit district
 Bielsk Podlaski (plaats), plaats in deze gemeente